Spoorlijn 148 (Polen)
Spoorlijn 148 (Tsjechië)